Bokšić (Tompojevci), gemeente in Kroatië
 Alen Bokšić, Kroatisch voetballer